Ел Десијерто има више значења:

 Ел Десијерто (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Десијерто (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Десијерто (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Десијерто (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Десијерто (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десијерто (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десијерто (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десијерто (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десијерто (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Десијерто (Аљенде), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Десијерто (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Десијерто (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Десијерто (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Десијерто (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Десијерто, Ла Преса де лос Индиос (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику